

Cinema 
 Corri o muori (Ride or Die) – film del 2003 diretto da Craig Ross Jr.
 Ride or Die – film per la televisione del 2019 diretto da Zoe Cassavetes

Musica 
 Ride or Die – singolo di VickeeLo e di Megan Thee Stallion del 2019